Ходање 20 километара за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 19. августа дуж плаже Понтал на малом полуострву у западној зони Рија.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 није бранила Јелена Лашманова због суспензије руских атлетичара са Летњих олимпијских игара 2016.

Земље учеснице 
Учествовало је 74 такмичарке из 34 земље.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у ходању 2016. године пре почетка такмичења (13. августа 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 19. августа 2016. године у 14:30 по локалном времену.,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-ходање 20 км за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Ходање 20 километара на Летњим олимпијским играма